Sterna steht für:
 Sterna, Gattung der Vögel aus der Familie der Seeschwalben
 Pluralform von Sternum (Brustbein)
 Pluralform ventraler Chitinplatten bei Gliederfüßern, siehe Sternum (Gliederfüßer)

Sonstiges:
 Sterna Island, Insel vor der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika
 Katta Sterna (1897–1984), deutsche Schauspielerin und Tänzerin